Gottinga steht für:

 Gottinga, die lateinische Form von Göttingen

 verschiedene Studentenverbindungen:
 Landsmannschaft Gottinga Göttingen
 Sängerschaft Gottinga Göttingen, eine ehemalige Göttinger Sängerschaft